

1931 
Femme endormie (), charbon sur toile (), collection particulière
Baigneuse, sculpture en plâtre (), Musée national Picasso-Paris
Baigneuse, sculpture en plâtre (), Musée national Picasso-Paris
Baigneuse allongée, sculpture en plâtre (), Musée national Picasso-Paris
Baigneuse allongée, sculpture en plâtre ), Musée Picasso, Málaga
Buste de femme, sculpture en bronze, épreuve unique (), Musée national Picasso-Paris
Buste de femme, sculpture en plâtre (), Musée national Picasso-Paris
Buste de femme (printemps), sculpture en ciment, épreuve unique (), Musée national Picasso-Paris
Figure, sculpture en fil de fer (), Musée national Picasso-Paris
Œil, sculpture en plâtre (), collection particulière
Œil, sculpture en plâtre (), collection particulière
Main droite de Picasso, sculpture en plâtre (), Musée national Picasso-Paris
Le Sculpteur, huile sur contreplaqué (), Musée national Picasso-Paris
Femme assise, sculpture en plâtre (), Musée national Picasso-Paris
Tête de femme, sculpture en bronze, épreuve unique (), Musée national Picasso-Paris
Tête de femme, sculpture en plâtre et bois (), Musée national Picasso-Paris
Tête de femme, sculpture en plâtre (), Musée national Picasso-Paris
Tête de femme de profil, sculpture en bronze, épreuve unique (), Musée national Picasso-Paris
Tête de guerrier, sculpture en bronze et patine (), Musée Picasso, Málaga
Tête de taureau, sculpture en bronze, épreuve unique (), Musée national Picasso-Paris

1932 
Huiles sur toile sauf mention contraire
La Lecture (), (), Musée national Picasso-Paris
La Ceinture jaune (), ()
Jeune fille devant un miroir (), (), Museum of Modern Art, New York.
Nature morte aux tulipes (), huile sur toile, collection particulière
Nature morte : buste, coupe et palette (), (), Musée national Picasso-Paris
Buste de femme de profil (Femme écrivant) (), huile sur toile
Femme couchée (), (), Centre Pompidou, Paris
Nu couché (), huile sur toile (), Musée national Picasso-Paris
Trois femme jouant (), huile et essence sur toile (), collection particulière
Femme assise près d'une fenêtre (), huile sur toile, collection particulière
Le Sauvetage (), huile sur toile, collection particulière
Le Sauvetage (), huile sur toile (), Fondation Beyeler
La Lecture (), huile sur toile, collection particulière
Femme couchée à la tête blonde (), huile sur toile, collection particulière
Les Amants, huile sur toile, collection particulière
La Femme au jardin (-), sculpture en bronze soudé (), Musée national Picasso-Paris
Femme couchée à la mèche blonde (), collection Ezra et David Nahmad
La Lecture ()
Le Repos, huile sur toile ()
Main, sculpture en plâtre (), Musée national Picasso-Paris
Nu au plateau de sculpteur, huile sur bois (), collection privée
Oiseau, sculpture en plâtre (), collection particulière
Le Rêve, huile sur bois (), collection particulière
Tête de femme, sculpture en bronze, épreuve unique, fonderie Coubertin () (), Musée national Picasso-Paris

1933 
Huiles sur toile sauf mention contraire
 Corrida : la mort de la femme torero (), huile et crayon sur bois (), Musée national Picasso-Paris
 Corrida. La mort du torero
 Figure au bord de la mer, pastels secs, plume, encre de Chine et fusain sur papier à dessin (), Musée national Picasso-Paris
Femme nue au minotaure, Musée Zervos - Maison Romain-Rolland, Vézelay
Tête casquée, sculpture en plâtre, métal et bois (), Museum of Modern Art, New York
Tête de femme, de trois quarts, sculpture en plâtre (), Musée national Picasso-Paris
Tête de femme, profil droit, sculpture en plâtre (), Musée national Picasso-Paris
Tête de femme, profil gauche, sculpture en plâtre (), Musée national Picasso-Paris

1934 
Femmes lisant (Deux personnages) (), huile sur toile
Deux personnages (La Lecture) (), huile sur toile, collection particulière
Tête de femme endormie (), huile sur toile (), collection particulière
Nu dans un jardin (), huile sur toile (162 × 160 cm), Musée national Picasso-Paris
Femme au feuillage, sculpture en bronze, épreuve unique, fonderie C. Valsuani (), Musée national Picasso-Paris
Femme au feuillage, sculpture en plâtre (), collection particulière
Papier froissé, sculpture en plâtre (), Musée national Picasso-Paris

1935 
Femme au chapeau, huile sur toile (), Centre Pompidou
Femmes lisant
La Minotauromachie (), eau forte, grattoir et burin sur cuivre.  état. Épreuve sur papier vergé de Montval, tirée à la poupée par Lacourière (), Musée national Picasso-Paris

1936 
Huiles sur toile sauf mention contraire
Femme à la fenêtre (Marie-Thérèse) ()
Composition (Composition au Minotaure) (), gouache, crayon, encre et pinceau sur toile
La Dépouille du Minotaure en costume d'Arlequin, gouache, plume et encre de Chine sur papier aquarelle épais (), Musée national Picasso-Paris
Faune dévoilant une femme (), aquatinte sur vergé de Montval (), Musée Jenisch Vevey, Suisse
Femme au bouquet, ()
Portrait de Dora Maar
Poème manuscrit : « Mathématiquement pure image illusoire du ronflement écœurant... » (4, 11 et ), papier et encre (), Musée national Picasso-Paris

1937 
Huiles sur toile sauf mention contraire
Baigneuse (-), sculpture en bronze, épreuve unique, fonderie C. Valsuani (), Musée national Picasso-Paris
Guernica (-), (), Musée Reina Sofia, Madrid
Grande baigneuse au livre (), huile, pastel et fusain sur toile (), Musée national Picasso-Paris
Portrait de femme (), huile sur toile, collection particulière
Mousquetaire. Buste (), huile sur toile, collection particulière
Femme assise devant la fenêtre (), Musée national Picasso-Paris
Tête de femme (printemps), sculpture en ciment, épreuve unique (), Musée Picasso, Antibes
La Femme qui pleure (), (), Musée national Picasso-Paris
Femme au béret et à la robe quadrillée (Marie-Thérèse Walter) (), huile sur toile
La Dépouille de Minotaure en costume d'Arlequin, rideau de scène de la pièce de Romain Rolland, Le 14 juillet, Les Abattoirs, Toulouse
La Femme qui pleure (), Tate Modern, Londres
Main de Picasso, sculpture en plâtre, bois et métal (), Musée national Picasso-Paris
Paysage, Felly Nahmad Gallery, Londres
Portrait de Dora Maar, Musée national Picasso-Paris
Portrait de Marie-Thérèse, (), Musée national Picasso-Paris
Pleureuse, sculpture en plâtre (), Musée national Picasso-Paris
Songe et mensonge de Franco, texte et 18 eaux-fortes en trois planches
La Suppliante, gouache sur bois
En , Picasso termine la Suite Vollard, une série d'estampes qu'il a commencée en .

1938 
Femme au béret rouge (), huile et Ripolin sur toile (), collection particulière
Femme assise sur une chaise (), huile sur toile
Femmes à leur toilette, papiers peints collés et gouache sur papier marouflé (), Musée national Picasso-Paris
La Fermière, Musée national Picasso-Paris
 Maya à la poupée et au cheval, huile sur toile
Nature morte avec Minotaure et Palette (), huile sur toile ), Musée Picasso, Málaga

1939 
Tête de femme au chapeau orange (), huile sur toile
Jeune fille aux cheveux noirs (Dora Maar) (), huile sur toile
Buste de femme au chapeau (), huile sur toile
Tête de femme (Dora Maar) (Janvier-juin), aquatinte, grattoir et pointe sèche en quatre couleurs, gravure sur cuivre, Musée Picasso, Málaga
Tête de femme (Dora Maar) (), huile sur toile
Buste de femme au chapeau rayé, huile sur toile (), Musée national Picasso-Paris
Tête de femme, huile sur toile (), Pinacothèque nationale d'Athènes

1940 
Tête de femme (Dora Maar) (-), huile sur toile
Le chapeau à fleurs (), huile sur toile (), Centre Pompidou
Le Viol (), crayon, pinceau et papier, collection particulière
Tête de femme (), huile sur toile (), Musée national Picasso-Paris
Tête de femme (), huile sur toile (), Musée national Picasso-Paris

Voir aussi 
 Picasso. Au cœur des ténèbres (1939-1945)

Notes et références 
Pour les références bibliographiques complètes, voir l'article principal Liste des œuvres de Pablo Picasso
               

Picasso
Œuvre des années 1930